Dąbrowa (gemeente in powiat Mogileński)
 Dąbrowa (gemeente in powiat Opolski)
 Dąbrowa (powiat Mogileński)
 Dąbrowa (powiat Opolski)
 Dąbrowa (Myślibórz), stadsdeel van Myślibórz
 Dąbrowa (powiat Namysłowski)
 Dąbrowa, een park in de stad Stanisławow, tijdens de Dubbelmonrachie, dat zijn naam gaf aan de gevangenis van de stad